Alexandrovsk může být:
 Alexandrovsk (Permský kraj) – město v Permském kraji v Rusku
 Alexandrovsk-Sachalinskij – město v Sachalinské oblasti v Rusku
 Belogorsk – město v Amurské oblasti v Rusku nazývané Alexandrovsk-na-Tomi v letech 1926–1931
 Poljarnyj – město v Murmanské oblasti v Rusku nazývané Alexandrovsk v letech 1896–1931
 Záporoží – město na Ukrajině nazývané Alexandrovsk v letech 1806–1921